Вичара Дани () — камбоджийская киноактриса «золотой эпохи» камбоджийского кинематографа 1960—1975 годов. Снималась в большинстве фильмов тех лет, нередко вместе с ней играл другой известный камбоджийский актёр — Конг Сом Оэн. Вероятно дебютировала в 1967 году, за семь лет успела сыграть в более сотни фильмов, среди которых наиболее известны: Thavory Meas Bong, Tep Sodachan, и Sovann Pancha. Карьера актрисы оборвалась вскоре после прихода к власти красных кхмеров в апреле 1975 года.

Подробности её биографии не известны, считается что она погибла между 1976 и 1979 годами во время геноцида в Камбодже. Согласно недавним публикациям в СМИ она, как и певица Руох Серейсоттхеа, была насильно выдана замуж за полевого командира красных кхмеров. К тому моменту вьетнамские войска уже начали вторжение в Камбоджу. Вичара смогла бежать от красных кхмеров и направилась в Пномпень, однако по пути умерла при родах.

Фильмография (неполная) 
Последние роли

Роли прошлых лет
 Tep SodaChan
 Sovan Pancha
 Panchapor Tevy II
 Cheung Dai Ouvpouk
 Bomnol Cheam Ouvpok
 Teptyda klok Teip (The Princess of the Magical Gourd)
 Khyum surth heuy khyum yum (I laugh and I Cry)
 Panarong Pongnarith
 Techodamden
 Preas PerPath
 Gonsan Lohete (The Sacred Scarf)
 Gosan sla dok
 Dao pak daong meas (The Sword With the Golden Handle)
 Neang Champa Meas
 Pijayvonsa
 Pralmath Pralmong
 Phtong moranak
 Tao ak
 Preas Reach Gomah Pichsongvavong
 Srey sross Torng Vong
 Poss vath songnae (The Black Cobra)
 Neang champei sal
 Tralpeng pere
 Sovannthanann
 Pkah Thgall Meas
 Sangsarajay
 Neang Badacha
 Jassdeth
 Gampoll boross muok pei (The Heroe With Two Identities)
 Neang Ompolpich
 Preas Thuong Neang Nag
 Rithysang prune meas
 Akarat Mayura
 Sanmaron Sanmarie
 Gonsan Grawhom (The Red Scarf)
 Praleng khmot (The Spirit)
 Kralmom seurt kamloss yum (The Girls Laugh, The Men Cry)
 Sarai Ondeth
 Kralyam bysath (The Devil Claws)

См. также 
 Конг Сом Оэн

Примечания

Ссылки 
 Nostalgie Films Khmers Avant 1975 — Vichara Dany

Умершие при родах
Жертвы геноцида в Камбодже